Seznam zgradb in objektov v Celju.

Seznam 

Zgradbe in objekti